Secter ist der Familienname folgender Personen:

 David Secter, kanadischer Filmdirektor
 Harvey Secter, Kanzler der University of Manitoba